Климе́нко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Клименко, Артём Анатольевич (род. 1994) — российский баскетболист.

В 
 
 
 Клименко, Вера Дмитриевна (род. 1952) — Депутат ВС РК XIII созыва.

Г—Е 
 Клименко, Герман Сергеевич (род. 1966) — российский бизнесмен.
 Клименко, Глеб Викторович (род. 1983) — российский хоккеист.
 
 Клименко, Дмитрий Николаевич (род. 1969) — артиллерист морской пехоты, Герой Российской Федерации.
 Клименко, Екатерина Андреевна (род. 1933) — Герой Социалистического Труда (1987).

И—Л 
 
 Клименко, Игорь Владимирович (род. 1972) — глава Национальной полиции Украины.
 Клименко, Илья Петрович (1928—2016) — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза. 
 Клименко, Кондрат Гаврилович (1913—1945) — кавалерист, Герой Советского Союза.
 Клименко, Ксения Анатольевна (род. 2003) — российская гимнастка.
 Клименко, Леонид Павлович (род. 1951) — ректор Черноморского государственного университета им. Петра Могилы.

М—С 
 Клименко, Мария Николаевна (1927—2005) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Клименко, Нина Фёдоровна (1939—2018) — советский языковед.
 Клименко, Олег (род. 1971) — советский и киргизский футболист.
 Клименко, Пётр Георгиевич (1911—1970) — Герой Советского Союза.

Т—Я 
 Клименко, Тит Игнатьевич (1867 — ?) — член III Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.
 Клименко, Тихон Леонтьевич (1906—1981) — Герой Советского Союза.
 Клименко, Трофим Михайлович (1919—2003) — Герой Советского Союза.
 Клименко, Фёдор Никитович (1902 — ?) — советский государственный деятель, передовик сельского хозяйства.
 Клименко, Филипп Филиппович (1862 — после 1917) — художник-маринист
 
 Клименко, Яков Селиверстович (1921—1956) — советский танкист, полный кавалер ордена Славы.

Примечания

См. также 
 Климов